Ollinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Ollinsaari (ö i Lappland, Östra Lappland),  (0 ha)
2. Ollinsaari (ö i Österbotten), Kyrönmaa,  (1 ha)
3. Ollinsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,52, long 27,66),  (46 ha)
4. Ollinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,86, long 26,72),  (22 ha)
5. Ollinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,07, long 26,96),  (1 ha)
6. Ollinsaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,27, long 29,36),  (1 ha)
7. Ollinsaari (ö i Lappland, Tornedalen), 
8. Ollinsaari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat,  (3 ha)
9. Ollinsaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu), 
10. Ollinsaari (ö i Södra Karelen), Imatra,  (0 ha)
11. Ollinsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (11 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar